Weidelbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Orten und Ortsteile:
 Weidelbach (Dinkelsbühl), Stadtteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Weidelbach (Haiger), Stadtteil von Haiger, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Weidelbach (Spangenberg), Stadtteil von Spangenberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Fließgewässer:
 Weidelbach (Alsenz) oder Steiggraben, linker Zufluss der Alsenz in Cölln, Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Weidelbach (Ehenbach), linker Zufluss des Ehenbachs an der Seblasmühle, Stadt Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Weidelbach (Ilse), linker Zufluss der Ilse unterhalb von Lindenfels, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Weidelbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst vor Duttenberg, Stadt Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; siehe auch Liste der Zuflüsse der Jagst
 Weidelbach (Kleinweidelbach), linker Zufluss des Kleinweidelbachs (zum Neubrühlbach oder Fischbach, zum Guldenbach) im Ellerner Weiher nahe dem Soonwaldhof, Stadt Rheinböllen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

 Weidelbachgraben, rechter Zufluss des Eschenbachs in Eschenbach in der Oberpfalz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Kleinweidelbach
 Weidenbach